СЕХА лига 2015/16. је 5. сезона регионалне рукометне лиге. Због спонзорског уговора са Гаспромом се званично назива Гаспром Јужни ток лига. У односу на претходну сезону места скопског Металурга и крагујевачког Радничког заузели су Макс Струмица и Спартак Војпут. 

И у овој сезони дошло је до измене у систему такмичења, будући да је одлучено да на завршном турниру поново учествују само четири најбоље пласиране екипе на табели.

Учесници у сезони 2015/16.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Табела 

Легенда:

Завршни турнир четворице (Фајнал-фор) 
Завршни турнир четворице у сезони 2015/16. одржан је од 1. до 3. априла 2016. године у Арени Вараждин у Вараждину.

Полуфинале

За треће место

Финале

Спољашње везе 
 Званични сајт лиге

С
Рукомет у 2015.
Рукомет у 2016.